Лу́ций Анто́ний Альб (): Луций Антоний Альб — консул-суффект 102 года.
 Луций Антоний Альб — консул-суффект 131/132 года; сын предыдущего.